Schroten bezeichnet:
 etwas zu Schrot (Getreide) zerkleinern
 Schroten, bis 1938 Abschruten, Dorf im Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, ab 1946: Medowoje, jetzt: Sabrodino (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland

Schroten ist der Familienname folgender Personen:
 Horst Schroten (* 1957), deutscher Mediziner und Hochschullehrer

Siehe auch
 "schroten", eine Kur nach Johann Schroth durchführen